Molekulska formula -{C11H6O4}- se može odnositi na:

 Bergaptol
 Ksantotoksol